ISO 3166-2:CZ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды второго уровня по стандарту ISO 3166, относящиеся к Чехии и охватывает 13 краёв, 1 город (Прага), 91 район и 15 частей Праги с правами районов. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Чехии — CZ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные, код края, города образован созвучно: названию, аббревиатуре названия края, города, код района образован трёхсимвольным числом. Геокоды краёв, города Прага и районов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CZ, присвоенного Чехии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Чехии первого уровня 
Геокоды 13 краёв и столицы административно-территориального деления Чехии

Геокоды Чехии второго уровня 
Геокоды 91 района и частей города Прага административно-территориального деления Чехии.

Геокоды пограничных Чехии государств 
 Германия — ISO 3166-2:DE (на западе и северо-западе).
 Польша — ISO 3166-2:PL (на востоке и северо-востоке).
 Словакия — ISO 3166-2:SK (на юго-востоке).
 Австрия — ISO 3166-2:AT (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Чехии

Ссылки 
 
 Геокоды Чехии

2:CZ